Кубок КАФ 1995 — 4-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие 28 африканских клубов. Победителем стал тунисский клуб «Этуаль дю Сахель».

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КАФ 1995 на RSSSF

Примечания 

1995
Футбол в Африке в 1995 году